Эрвиас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 14,14 км². Население — 153 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи